Seznam polkov z zaporedno številko 3.

Seznam 
 Pehotni
 3. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 3. pehotni polk (ZDA)
 3. pehotni polk (Wehrmacht)
 3. strelski polk (ZSSR)
 3. konjeniški polk (Wehrmacht)
 3. strelski polk (Wehrmacht)
 3. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 3. grenadirski polk (Wehrmacht)
 3. Reiter polk (Wehrmacht)
 3. grenadirski polk »Oberrhein«
 3. tankovskogrenadirski polk »Feldhernnhalle«
 3. Führer-tankovskogrenadirski polk

 Konjeniški
 3. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 3. tankovski polk (Wehrmacht)
 3. tankovski polk (ZSSR)
 3. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 3. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 3. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 3. artilerijski šolski polk (Wehrmacht)
 3. artilerijski polk (Wehrmacht)
 3. težkominometni polk (Wehrmacht)
 3. rezervni artilerijski polk (Wehrmacht)
 3. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 3. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)
 3. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Aviacijski
 3. aviacijski polk (ZDA)

 Komunikacijski
 3. komunikacijski polk tankovskih skupin (Wehrmacht)
 3. komunikacijski polk tankovske armade (Wehrmacht)

 Zračnoobrambni
 3. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)
 3. zračnoobrambni artilerijski polk kopenske vojske (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 3. železniški pionirski polk (Wehrmacht)
 3. železniški tankovskovodni polk (Wehrmacht)

Glej tudi